Пи́дор (сокр. от педера́ст) — уничижительное наименование гомосексуальных мужчин, а также:
 «Пидор» () — мини-роман Уильяма Берроуза.
 «Пидоры», или «Гомики», () — роман Ларри Крамера.
  (род. 1996) — камбоджийский футболист, обладатель Кубка Камбоджи в составе клуба «Свай Риенг» (2015, 2017), игрок национальной сборной.

Уничижительные обозначения людей
Ненормативная лексика в русском языке